Gerosa (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Bergamo
Gerosa (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Gerosa
Mauro Gerosa, een Italiaanse wielrenner